Па́мятник Ио́сифу Ста́лину, Фра́нклину Ру́звельту и Уи́нстону Че́рчиллю — памятник лидерам «большой тройки» — И. В. Сталину, Ф. Рузвельту и У. Черчиллю — в посёлке Ливадия.

Расположение 
Памятник находится в сквере возле Ливадийского дворца, бывшей южной резиденции российских императоров, расположен на берегу Чёрного моря в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе Крыма в 3 км от города Ялты.

История создания 

С 4 по 11 февраля 1945 в Ливадийском дворце прошла Ялтинская конференция — вторая по счёту (после Тегеранской конференция 1943 года) встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Памяти данного события и посвящён памятник.

Бронзовая композиция — Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю, весом около 10 тонн была создана российским скульптором Зурабом Церетели в 2005 году в Москве. Её хотели установить в Ливадии к 60-летию Ялтинской конференции. Против этой идеи выступили представители ряда украинских политических партий, имевших свои отделения в Крыму, обвиняя Сталина в геноциде украинцев, а также крымские татары, которые обвинили Сталина в депортации крымскотатарского народа. И в 2005 году памятник установлен не был. В ноябре 2014 года монумент передали Крыму.

С 4 по 5 февраля 2015 года в Крыму проходила международная научная конференция «Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее», посвященная 70-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции; по окончании конференции, 5 февраля под звуки гимна России памятник был торжественно открыт. На открытии памятника выступил председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва Сергей Нарышкин, который в своей речи напомнил о том, что именно здесь, в Ливадийском дворце, семьдесят лет назад решением Сталина, Рузвельта и Черчилля, завершалась Вторая мировая война и начинался послевоенный мир, зарождалась новая система глобальной безопасности и глобальных отношений. «Открытие памятника — дань памяти тому великому историческому событию, которое произошло здесь 70 лет назад. Это одновременно и ещё одно предупреждение тем политикам и спекулянтам, которые пытаются нагло и цинично извратить историю и Второй мировой войны, и послевоенного устройства мира», — сказал Нарышкин.

В то же время член Меджлиса крымскотатарского народа Абдураман Эгиз выступил против «кощунственной» установки памятника, включающего фигуру Иосифа Сталина, виновного в депортации крымских татар 1944 года. По заявлению главы меджлиса Рефата Чубарова, памятник призван стать могильным камнем всем, кто поддерживает вхождение Крыма в состав России. Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал установку монумента провокацией. Журналист Айдер Муждабаев, крымский татарин, уподобил случившееся установке памятнику Гитлеру в Израиле.

См. также 
 Ялтинская конференция
 Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю (Сочи)
 Памятники Сталину

Примечания

Ссылки 
 В Ялте открыли памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю 
 В Ялте открыли памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю 
  В Крыму появился памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю 

Статьи о достопримечательностях без категории на Викискладе
Здания и сооружения Ливадии
Сталину, Рузвельту и Черчиллю
Ялта
Рузвельт
Уинстон Черчилль
Скульптуры Зураба Церетели
Скульптуры 2015 года
Здания и сооружения, построенные в 2015 году
Скульптуры по алфавиту